A continuación sabremos que es La palabra pluralismo ... pluralismo tiene las siguientes definiciones:
 En término sociológico-político, el pluralismo hace alusión a múltiples élites o grupos de interés que a su vez pueden consolidarse como factores dentro de un sistema político e influir en las decisiones.

 En término filosófico, el pluralismo es la posición metafísica contraria al monismo. Para el pluralismo el mundo, la totalidad, está compuesto de realidades independientes las unas de las otras, o bien interrelacionadas. Para los filósofos, véase filósofos pluralistas.

 En término teológico, el pluralismo es la posición que defiende que todas las religiones del mundo son caminos útiles para llegar a Dios o a la salvación.